«Оккультная химия: наблюдение химических элементов при помощи ясновидения» () — книга президента Теософского Общества Анни Безант и члена Т. О. Чарлза Ледбитера; первое издание вышло в 1908 году с подзаголовком: «Перепечатано из „Теософиста“».

Начало исследований 
Работа авторов по «оккультному исследованию структуры материи» началась ещё в 1895 году, её результаты сначала были изложены в журнальных статьях, а позднее в отдельном издании книги.

А. П. Синнетт редактировал второе издание, опубликованное в 1919 году. Он описал в начале книги, как в 1895 г. начиналась работа авторов:
«Однажды я спросил м-ра Ледбитера, думает ли он, что может действительно увидеть молекулу физической материи. Он охотно согласился попробовать, и я предложил молекулу золота в качестве объекта, который он бы мог попытаться наблюдать. Он сделал определённую попытку и сообщил в результате, что эта молекула имеет чересчур сложную структуру для того, чтобы её описать».
В полном соответствии с научными представлениями начала 20-го века в книге утверждалось, что физический мир состоит из «шестидесяти-семидесяти химических элементов», соединённых в бесчисленном множестве комбинаций. Эти комбинации подпадают под три основные категории — твёрдое, жидкое и газообразное, как признанные состояния физической материи — «теоретический эфир вряд ли стоит считать материальным».

По информации авторов, они брали для исследования различные вещества: поваренную соль, фрагменты таких металлов, как железо, олово, цинк, серебро, золото. «Всего было исследовано 57 элементов из 78, признаваемых современной химией».

Полученные результаты 

При исследовании водорода было установлено, что его «атом» состоит из «шести меньших частиц, заключённых в яйцеобразную форму. Она вращалась с огромной скоростью вокруг своей собственной оси, вибрируя в то же самое время, и внутренние частицы совершали аналогичное вращение». Эти шесть «частиц» содержали в себе по три «предельных физических атома» в каждой из них.

На диаграмме справа показано последовательное расщепление атомов водорода (левая колонка), кислорода (средняя колонка) и азота (правая колонка) из состояния целого атома (внизу) через три промежуточных «эфирных» уровня до уровня «элементарных» частиц, так называемых «предельных физических атомов» (вверху). «Предельный физический атом обозначен буквой „a“ и нарисован только один раз, поскольку он везде один и тот же». Позднее «оккультные химики» использовали для названия этой «предельной частицы» термин «ану», взятый ими из джайнистской метафизики. Как показано в нижнем правом углу верхней части каждой колонки, водород содержит 18 ану, кислород — 290 ану и азот — 261 ану.

Критика 
Безант и Ледбитер написали книгу, основанную на «псевдонаучной» концепции экстрасенсорного восприятия. Дж. Макбрайд (Йельский университет) писал, что нет никаких сведений, чтобы кто-то ещё после Безант и Ледбитера когда-либо успешно повторил ясновидческое наблюдение атомов. И даже Джинараджадаса, помогавший авторам в течение 38 лет, «был только регистратором и поставщиком образцов», но никак не наблюдателем. Структура же атомов, выявленная и многократно подтверждённая разнообразными и независимыми методами официальной науки, никоим образом не совпадает с тем, что «наблюдали» «оккультные химики». Макбрайд не преминул отметить, что всё же есть несколько публикаций физика-теоретика Стивена Филлипса, который серьёзно убеждён в истинности картины микромира, представленной Безант и Ледбитером. По мнению Филлипса, описанные ими «ану» — это субкварки, существование коих пока ещё экспериментально не подтверждено, но для которых он пытается найти теоретическое обоснование.

Издания

Интересные факты 
Исследователь истории ядерной физики д-р Хьюз однажды наткнулся в архиве библиотеки Кембриджского университета на большую коробку с рукописями, принадлежавшими английскому учёному, нобелевскому лауреату 1922 года, Фрэнсису Астону. Среди бумаг была 15-страничная рукопись под названием «К вопросу о гомогенности атмосферного неона», содержащая описание экспериментов по извлечению изотопа неона со странным названием «метанеон». Изучив рукопись, Хьюз установил, что Астон взял этот термин из книги Безант и Ледбитера «Оккультная химия», авторы которой утверждали, что они исследовали несколько неизвестных науке химических элементов, в том числе и «метанеон». Астон писал, что в 1912 году он выделил эту разновидность неона, и его очень удивило, что атомный вес нового изотопа отличается от атомного веса «метанеона» (22,33) в пределах одного процента.

См. также 
 «Clairvoyance»
 «How Theosophy Came to Me»
 «Мыслеформы»
 «Оккультизм против оккультных искусств»
 «Оккультная или точная наука?»
 «Оккультный мир»
 Теософия и наука
 «Чакры»

Комментарии

Примечания

Источники

Ссылки 
 «Occult Chemistry».
 «Occult Chemistry» , 2-е изд.
 «Оккультная химия», 3-е изд.
 «Remote Viewing of the Subatomic World».

Книги по алфавиту
Книги 1908 года
Сочинения Анни Безант